Afrikaanse dwergeekhoorn
 Amazonedwergeekhoorn
 Aziatische dwergeekhoorn
 Panamadwergeekhoorn
 Westelijke dwergeekhoorn